

Cinéma 
Dans la vie est le titre de plusieurs films :
 Dans la vie, film muet français réalisé par Louis Feuillade et Léonce Perret, sorti en 1911 ;
 Dans la vie, court métrage d'animation réalisé par Pierre Veilleux, sorti en 1973 ;
 Dans la vie, film français réalisé par Philippe Faucon, sorti en 2007 ;